Focke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Focke (1947–2014), deutscher Jurist, Landrat des Landkreises Vechta
 Albrecht Focke (vor 1914–nach 1945), deutscher Offizier, Zeuge in den Nürnberger Prozessen
 Anne Bosworth Focke (1868–1907), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Anne Daubenspeck-Focke (1922–2021), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Ansgar Focke (* 1982), deutscher Politiker (CDU)
 August Adolf Focke (1817–1885), deutscher Kaufmann und Stifter
 Barbara Focke (* 1945), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Charles Focke (1802–1856), holländischer Botaniker
 Dieter Focke (* 1955), deutscher Bankkaufmann und bremischer Landespolitiker (CDU)
 Fré Focke (1910–1989), niederländischer Pianist und Komponist
 Friedrich Focke (1890–1970), deutscher klassischer Philologe
 Gerd Focke (1927–2016), deutscher Dramaturg, Regisseur, Schriftsteller, Schauspieler und Rundfunksprecher
 Germana Focke-Genowa (1905–1992), bulgarische Architektin
 Gustav Woldemar Focke (1810–1877), deutscher Arzt und Naturforscher
 Harald Focke (* 1950), deutscher Autor
 Heinrich von Focke (1673–1730), deutscher Verwaltungsjurist und Domherr
 Henrich Focke (1890–1979), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Hubschrauberpionier

 Ilse Focke (1909–1976), österreichische Romanistin und Gerechte unter den Völkern
 Johann Focke (1848–1922), deutscher Jurist, Syndicus des Bremer Senats und Gründer des nach ihm benannten Focke-Museums
 Joseph Focke (1906–1990), deutscher Tierarzt und nordrhein-westfälischer Kommunalpolitiker (CDU)
 Julius Focke (1872–1937), deutscher Kaufmann und Kunstfreund in Bremen
 Katharina Focke (1922–2016), deutsche Politikerin (SPD)
 Malvina Focke (1839–1917), deutsche Malerin
 Rudolf Focke (1852–1918), deutscher Bibliothekar und Hochschullehrer
 Tim Focke (* 1979), deutscher Wasserballspieler und -trainer
 Wilhelm Focke (1878–1974), deutscher Maler, Bildhauer, Flugzeugpionier, Erfinder und Poet
 Wilhelm Olbers Focke (1834–1922), deutscher Arzt und Botaniker
 Willy Focke (* 1949), deutscher Komponist

Sonstiges:
 Focke & Co., deutscher Verpackungsmaschinenhersteller
 Focke-Wulf Flugzeugwerke, die aus der Bremer Flugzeugbau AG hervorging, die 1924 von Henrich Focke, Georg Wulf und Naumann gegründet wurde
 Focke-Museum in Bremen
 Focke-Windkanal, letztes heute noch voll funktionsfähiges, flugtechnisches Labor von Henrich Focke mit Windkanal in Bremen, jetzt Museum

Siehe auch:
 Vocke
 Fokke